Ярковци () — село в Сербии, в общине Инджия, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 604 жителя (по переписи населения 1991 года — 318 жителей). Неподалёку от села есть озеро.

Демография 
В селе Ярковци, по переписи 2002 года проживали 465 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 38,3 лет (37,8 года у мужчин и 38,8 года у женщин). В селе есть 176 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,43.

Село населено главным образом сербами (по переписи населения Сербии 2002 года).

Примечания

Ссылки 
 План села на карте\"Mapquest"  

Населённые пункты Воеводины